Nettare – sostanza zuccherina prodotta dai vegetali superiori
Nettare – bevanda ricavata dalla frutta
Nettare – bevanda degli dei nella mitologia greca